Полта́вский проезд — название улиц в различных населённых пунктах России.

 1-й Полтавский проезд — улица в городе Пензе.
 Полтавский проезд — улица в Санкт-Петербурге.
 Полтавский проезд — улица в Ульяновске.

См. также 
 Полтавская площадь
 Полтавская улица
 Полтавский переулок